Medeirense – abitanti di Medeiros Neto
Medeirense – abitanti di Medeiros